Osborne School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Osborne School (Florida), ID-Nr. 03000701
 Osborne School (Ohio), ID-Nr. 82001431